Terracciano se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Achille Terracciano
 Nicola Terracciano